Malzoni bezeichnet:

 Automóveis Lumimari, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Malzoni (1964–1966)
 GT Malzoni, dessen Pkw-Modell
 Malzoni (Automobilhersteller), ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Malzoni (1975–1976)
 Malzoni GTM, dessen Pkw-Modell
 Genaro Malzoni, brasilianischer Rennfahrer und Unternehmer